Die All England 1900 im Badminton fanden vom 18. bis zum 19. April 1900 in London statt. Es war die zweite Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Erstmals standen in dieser Auflage das Damen- und Herreneinzel auf dem Programm.

Austragungsort 
Hauptquartier der London Scottish Rifles, Buckingham Gate

Sieger und Finalisten

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899–2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1900
1900
Sportveranstaltung in der City of Westminster